Станисла́в Никола́евич Ашма́рин (27 июля 1937, Харьков) — советский и российский художник-карикатурист, врач-гигиенист. Почётный член Союза карикатуристов Азербайджана.

Биография 
Родился в Харькове, в семье военного. Среднюю школу окончил в Баку.

В 1962 году окончил санитарно-гигиенический факультет Азербайджанского медицинского института. По распределению поехал в Казахстан, где до 1969 года работал врачом-гигиенистом в Целинограде и Степногорске. Затем два года учился в клинической ординатуре в Ленинграде.

С 1971 года живёт в закрытом городе Лесной (Свердловск-45) и работает в ЦМСЧ-91 ФМБА России.

Творчество 
Рисовать начал ещё в школе. В Баку посещал художественную студию. Первая публикация карикатуры появилась в 1962 году в газете «Молодёжь Азербайджана».

В 1963—1969 годах — внештатный художник газеты «Молодой целинник» (Целиноград).

С 1965 года публиковался в центральных изданиях: в журналах «Смена», «Крокодил», «Советский Союз», в календарях Политиздата, газетах «Известия», «Неделя», «Советская культура», «Комсомольская правда» и др.

Живя на Среднем Урале, сотрудничал с журналом «Уральский следопыт», газетой «На смену!». Персональные выставки Станислава Ашмарина регулярно проходили в отделе искусств Центральной городской библиотеки им. П. П. Бажова (создатель и руководитель отдела — О. К. Карякина) и Музейно-выставочном комплексе города Лесного. 

Станислав Ашмарин обладает ярко выраженной собственной манерой рисования, благодаря чему его рисунки не спутаешь ни с какими другими. В творчестве отсутствует "чёрный" юмор, а сатира — мягкая, порой даже весёлая.

Признание 
В 1980-е и до середины 90-х годов становился лауреатом конкурсов газеты "Советская культура", журнала "Советское кино", одесского фестиваля "Юморина".

В 2000-х работы С. Ашмарина включались во многие зарубежные каталоги (Австрия, Бельгия, Испания, Португалия, Польша, Греция, Сербия и др.).

В апреле 2006-го на Второй международной выставке карикатуры в Екатеринбурге получил неформальное звание патриарха российской карикатуры. В октябре того же года получил предложение войти в состав международного комитета экспертов-карикатуристов (Миннеаполис, США). В 2007-м — член международного жюри в Польше.

Лауреат многочисленных международных конкурсов (Россия, Тайвань, Корея, Франция, Польша, Китай, Италия, Бразилия, Великобритания, Азербайджан и др.).  

Многократный лауреат премии «Успех года» Главы ГО «город Лесной».

Почётный член Союза карикатуристов Азербайджана (2008).

В 2011 году на Свердловском областном телевидении, при поддержке консульства Республики Азербайджан в Екатеринбурге, вышел выпуск еженедельной информационной программы «Дорога в Азербайджан», посвящённый Станиславу Ашмарину.

Семья 
Дочь — Яна Ашмарина (1963—2015), художник-иллюстратор.

Библиография

Книги 
 Ашмарин С. «Вы — здесь» (сборник карикатур). Лесной, 1997.
 Ашмарин С. Баку в нашей памяти (воспоминания). Лесной, 2015. — 169 с.

Статьи 
 Воспоминания Станислава Николаевича Ашмарина, бывшего в течение 26 лет заведующим промышленно-санитарной лабораторией СЭС № 91 // Медицина экстремальных ситуаций. — 2014. — вып. 3. — С. 93-96

Источники 
 Виркунен Т. Станислав Ашмарин // Работница. — 1985. — № 10. — С. 3, обл.: илл.
 Карякина О., Струганов В. Здравствуй, Лесной! / В. Берюхов, О. Карякина, В. Струганов, С. Гончаров // Знакомые незнакомцы: культурно-исторические очерки. — Екатеринбург, 2006.
 Карякина О., Струганов В. Путешествие по Лесному. Достопримечательности закрытого города. — Лесной: Объединение КарСт, 2013.
 Станислав Ашмарин: творческий портрет (Звёзды Лесного. Лесной творческий, вып. 1) / сост. О. Карякина. — Лесной: Центральная городская библиотека им. П. П. Бажова, 2007. — 32 с.: илл.
 Юмор на морозе: карикатуры Станислава Ашмарина // Человек и Север. — 2001. — № 10. — С. 96: илл.

Примечания 

Художники-карикатуристы СССР